Malmo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Malmo (Minnesota), im Aitkin County
 Malmo (Nebraska), im Saunders County
 Malmo (North Carolina)